Warganowa () ist der Familienname folgender Personen:

 Angelina Anatoljewna Warganowa (1971–2013), russische Schauspielerin
 Swetlana Anatoljewna Warganowa (* 1964), russische Schwimmerin